Sidney Godolphin (hrabia)
 Sidney Godolphin (poeta)
 Sidney Godolphin (1652–1732), MP